BNZ steht für:
Bank of New Zealand, Geschäftsbank in Neuseeland
Breisgauer Narrenzunft Freiburg, Dachverband von Narrenzünften in Freiburg im Breisgau
Bundesnachwuchszentrum, Institution der Sportförderung in Österreich
den Flughafen in Banz (Papua-Neuguinea) (IATA-Code)

bnz steht für:
die Sprache Beezen (ISO 639-3)

Abkürzung